Giochi della XXV Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Barcellona dal 25 luglio al 9 agosto 1992
 IX Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Barcellona dal 3 settembre al 14 settembre 1992

Pagine correlate
 Barcellona (disambigua)